Erebia extrema är en fjärilsart som beskrevs av Karl Schawerda 1904. Erebia extrema ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
extrema